Святой Иона Московский — (1390-е — 1461) — святой митрополит Киевский и всея Руси с 1448 по 1461.
 Иона (митрополит Киевский) (ум. 1494).
 Иона II (ум. 1507) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси.
 Иона II (архиепископ Рязанский) (ум. ок. 1548).
 Иона Протасевич — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1569—1576).
 Иона (Думин) (ум. 1608) — митрополит Ростовский и Ярославский.
 Иона (Архангельский) (ум. 1627) — митрополит Сарский и Подонский, патриарший местоблюститель в 1614—1619.
 Иона Сысоевич (ок. 1607—1690) — митрополит Ростовский и Ярославский в 1652—1690.
 Иона (Василевский) (1762—1849).
 Иона (Митрополит всей Америки и Канады) (род. 1959).
 Иона (Карпухин) (1941—2020) — митрополит Астраханский и Камызякский.